Odraz může mít různé významy

 Teorie odrazu ve filozofii
 Odraz těles jako forma srážky těles
 Odraz vlnění na rozhraní dvou prostředí
 Odraz vozidel odraz železničních kolejových vozidel při posunu
 Odraz je česká konference o larpu

Externí odkazy